Spring Valley es el nombre de dos localidades en California, EE. UU.:

 Spring Valley (condado de Lake, California)
 Spring Valley (condado de San Diego, California)